Angel García
 Angel García Delgado (1919–1996) kubai rövidtávfutó, olimpikon
 Angel García Correale (1986) uruguayi evezős, olimpikon

Ángel García
 Ángel García Lucas (1941) Puerto Ricó-i kosárlabdázó, olimpikon

hasonló nevűek
 Jesús Ángel García (1969) világbajnok spanyol gyalogló, olimpikon